Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du 20 au .

Alizé Cornet remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Hradecká, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kimiko Date-Krumm et Chanelle Scheepers.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Strasbourg
Tennis en France en 2013
Tennis en mai 2013
Sport en France en mai 2013